Az 1996-os U16-os labdarúgó-Európa-bajnokság házigazdája Ausztria volt. A tornát Portugália nyerte, miután a döntőben 1-0 arányban legyőzte Franciaország együttesét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Elődöntők

3. helyért

Döntő

Külső hivatkozások 
 uefa.com

U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságok
U16